Paul é um tipo de ecossistema lacunar formado por uma zona húmida. Na Wikipédia pode referir-se a:

 Paul - um ecossistema lacunar.

Portugal

Freguesias
 Paul - uma freguesia portuguesa do concelho da Covilhã.
 Paul do Mar - uma freguesia portuguesa do concelho da Calheta.
 São Vicente de Paul - uma freguesia portuguesa do concelho da Santarém.

Lugares e aldeias
 Paul - lugar da freguesia de Botão, concelho de Coimbra.
 Paúl - aldeia da Freguesia da Roliça, Concelho do Bombarral
 Apeadeiro de Paúl, na Linha do Oeste
 Aldeia do Paúl - aldeia da Freguesia Santa Maria, São Pedro e Matacães, Concelho de Torres Vedras

Entidades geográficas
 Paul de Tornada - sistema lacunar na Tornada, Caldas da Rainha.
 Reserva Natural do Paul do Boquilobo - sistema lacunar no Ribatejo.
 Reserva Natural do Paul de Arzila - sistema lacunar na Beira Litoral.
 Paul da Praia da Vitória - sistema lacunar nos Açores.
 Paul da Serra - planalto da ilha da Madeira, Portugal

Cabo Verde
 Paul - um município da ilha de Santo Antão no arquipélago de Cabo Verde.

Ver também
 Paul (nome)
 Paulo

Desambiguações de topônimos